Gerry Adriano da Costa (Florianópolis), mais conhecido pelo seu nome artístico Gerry é um músico brasileiro. É o percussionista da banda Dazaranha.

Biografia 
Gerry iniciou o seu contato com a música ainda quando criança. Integrou um grupo de chorinho junto com os seus irmãos Moriel e Gazú, antes da formação da banda que viria a ser considerada a banda com maior expressão no cenário musical do estado de Santa Catarina, o Dazaranha. Gerry deixou o Dazaranha no ano de 1995, retornando mais tarde em 2007. Participou ainda das bandas Primavera nos Dentes, Guaypeca, Grupo Engenho, Gente da Terra, Tamariar, entre outras.

Discografia 
Toda a discografia de Gerry, é em conjunto com a banda Dazaranha.

Videografia 
 Dazaranha Ao Vivo (2010) - show ao vivo gravado no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis.

Ligações externas 

Membros do Dazaranha
Naturais de Florianópolis
Percussionistas de Santa Catarina